La Copa Davis 1968 fue la 57.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 26 al 28 de diciembre de 1968. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Australia por 1 a 4.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona América A

Zona América B

Final Interzonal Américas

Zona Este

Zona Este A

Zona Este B

Final Interzonal Este

Zona Europa

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1968